Yawara peut désigner :

 Yawara, une arme traditionnelle des arts martiaux japonais
 Yawarajutsu, l'art martial traditionnel utilisant cette arme.
 Yawara-Jitsu, un art martial moderne espagnol, utilisant cette arme.

 Yawara, un terme obsolète du XVIIe désignant le jujutsu
 Yawara-ge, ensemble de techniques martiales japonaises de combat désarmé (avant XVe)
 Yawara-riki, style de jujitsu ().

 Yawara, un village de la préfecture de Ibaraki (Japon).
 Yawara Matsumoto, un commandant de la Marine japonaise durant la guerre Russo-japonaise.
 Yawara! est un manga de Naoki Urasawa, sur le thème du judo.